Yen kan som auktorsförkortning betyda:

 Jo Min Yen
 Shen-Horn Yen
 Wen Yu Yen

Robotskapade auktorsförkortningar